Вердиев — фамилия, в том числе азербайджанская (), дагестанская.

Известные носители 
 Вердиев, Аваз Гашим оглы (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Вердиев, Али-бек (1891—1957) — один из первых азербайджанских инженеров-авиаторов.
 Вердиев, Газрат-Кулу Гусейн оглы (1895—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Вердиев, Микаил Гаджимагомедович — физик, профессор, доктор физико-математических наук, изобретатель. 
 Вердиев, Фикрет Сулейман оглы (1947—2022) — советский и азербайджанский тарист, народный артист Азербайджана (2014).

 Вердиева, Садагат Мирза кызы (род. 1928) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).